Descartes kan syfta på följande:
 René Descartes – fransk filosof (1596–1650)
 3587 Descartes − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Antarktis 

 Descartes (ö),

Frankrike 

 Descartes, Indre-et-Loire, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 

Robotskapade Antarktisförgreningar